Lijst van rijksmonumenten in Riel (Goirle)
 Lijst van rijksmonumenten in Riel (Zesgehuchten)